Stockleben ist der Familienname folgender Personen: